Con il termine fergusonite ci si riferisce comunemente ai seguenti minerali:
Fergusonite-(Ce)
Fergusonite-(Nd)
Fergusonite-(Y)
β-fergusonite-(Ce)
β-fergusonite-(Nd)
β-fergusonite-(Y)